Il doppio del Generali Ladies Linz 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Evgenija Manjukova e Leila Meskhi erano le detentrici del titolo, ma solo la Maniokova ha partecipato in coppia con Wiltrud Probst.

La Maniokova e la Probst hanno perso nei quarti di finale contro Elena Makarova e Maja Murić.

Meredith McGrath e Nathalie Tauziat hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Iva Majoli e Petra Schwarz.

Teste di serie
 Meredith McGrath /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Evgenija Manjukova /  Wiltrud Probst (quarti di finale)
 Karina Habšudová /  Caroline Vis (primo turno)
 Sandra Cecchini /  Christina Singer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Ladies Linz 1995